Hooghly (rivier), rivier in India.
 Hooghly (district), naar de rivier vernoemd district.
 Hooghly (stad), een voormalige plaats in Bengalen
 Hugli-Chuchura, de huidige stad gevormd door samenvoeging van Hooghly en Chinsurah